Giacobbi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Giacobbi, famille corse d’hommes politiques :
 Marius Giacobbi (1846-1919), avocat et homme politique français de Corse ;
 Paul Giacobbi (1896-1951), homme politique français de Corse, fils de Marius Giacobbi ;
 François Giacobbi (1919-1997), homme politique français, fils de Paul Giacobbi ;
 Paul Giacobbi (1957-), homme politique français, fils de François Giocobbi ;
 Carole Giacobbi, scénariste et réalisatrice française d'origine corse ;
 Girolamo Giacobbi (1567-1629), compositeur et chef d’orchestre italien ;
  (1962-), footballeur saint-marinais ;
  (1935-), bobbeur et dirigeant sportif italien ;

Patronyme italien
Patronyme corse